A 2014-es UEFA-szuperkupa az UEFA-szuperkupa a 39. kiírása volt, amely az előző szezon UEFA-bajnokok ligája és az Európa-liga győztesének évenkénti mérkőzése. A találkozót 2014. augusztus 12-én a 2014-es Európa-liga-győztese és a 2014-es UEFA-bajnokok ligája-döntőjének győztese játszotta. A mérkőzést a Real Madrid nyerte 2–0-ra a Sevilla FC ellen.

Helyszín 
Az UEFA döntése értelmében a mérkőzést a cardiffi Cardiff City Stadionban játsszák.

Résztvevők 
A 2013–2014-es UEFA-bajnokok ligája győztese, a Real Madrid korábban 1998-ban, 2000-ben és 2002-ben játszott UEFA-szuperkupa döntőt, mindháromszor a BL győzteseként, de ebből csak 2002-ben tudott nyerni. A 2013–2014-es Európa-liga győztese, a Sevilla 2006-ban és 2007-ben az UEFA-kupa győzteseként szerepelt az UEFA-szuperkupa döntőben. A 2006-os döntőt megnyerte.

A mérkőzés

Jegyzetek

További információk 
 Az UEFA-szuperkupa hivatalos honlapja

Kapcsolódó szócikkek 
 2013–2014-es UEFA-bajnokok ligája
 2013–2014-es Európa-liga

UEFA-szuperkupa
UEFA-szuperkupa